Allan Zeman (ur. 1949) – przedsiębiorca i multimilioner z Hongkongu
 Bohumír Zeman (ur. 1957) – czeski narciarz alpejski 
Bronisław Zeman (ur. 1939) – polski twórca filmów animowanych
 Jaromír Zeman (ur. 1886) – czeski tenisista
 Karel Zeman (1910–1989) – czeski reżyser i twórca animacji
 Miloš Zeman (ur. 1944) – czeski polityk, od 2013 prezydent Czech
 Wanda Zeman (1952–2012) – polska montażystka filmowa
 Zdeněk Zeman (ur. 1947) – czeski trener